Массимо Пополицио (; род. 4 июля 1961 года, Генуя, Италия) — итальянский актёр театра и кино, артист дубляжа.

Биография 
Дженовезе Альтамурского происхождения, художественно и профессионально подготовленный в Национальной академии драматического искусства им. Сильвио Д’Амико в Риме в 1984 году, он начал свою карьеру в качестве театрального актера, начал плодотворное художественное сотрудничество с директором театра Лукой Ронкони.

Театр 
Он дебютировал в своем театре в 1983 году в шоу под руководством Луки Ронкони, С. Гиованны. В течение своей карьеры он часто играет в спектаклях, поставленных по произведениям Шекспира.

В 1995 году он выиграл свой первый главный театральный приз, премию Ubu за лучшую мужскую роль для выступлений короля Лира Уильяма Шекспира и Verso Peer Gynt, вдохновленный «Пер Гюнтом» Генрика Ибсена. Он получил эту награду снова в 2001 году за «Венецианских близнецов» Карло Гольдони, а в 2015 году за Lehman Trilogy, режиссера Луки Ронкони. В 2006 году он выиграл Eschilo d’Oro от INDA. В 2012 году он возвращается к Ибсену и приносит на сцену титул Йун Габриэля Боркмана с Лукрецией Ланте делла Ровере и Мануэлой Мандраккьей.

В 2016 году, продюсер Театро ди Рома, он руководил шоу «Ragazzi di vita» по роману Пьера Паоло Пазолини. Среди главных героев Лино Гуаркай, Джампьеро Чиччи и Лоренцо Грилли. 26 октября шоу дебютирует на национальной премьере в Театро Арджентина.

Кино и телевидение 
В 2013 году он снимался в сериале «Клан каморристов», где играет Дон Пальма, и во втором сезоне «Большая семья», где он играет комиссара Де Люсии.
Затем он приобрел известность с последними кинематографическими интерпретациями в «Криминальный роман», Mare nero и Mio fratello и figlio unico, а также ролью Витторио Сбарделла в «Изумительный» режиссёра Паоло Соррентино. В 2014 году он сыграл в двух комедиях «Друзья как мы» и «Богач», и также в драматическом фильме «Сказочный юноша», где исполнил роль противоречивого отца Джакомо Леопарди. В 2016 году он снялся в комедии Карло Вердоне L’abbiamo fatta grossa. За своё исполнение он выиграл специальную Серебряную ленту, которую разделил с Джузеппе Фьорелло.

В 2018 году он снялся в фильме Луки Миниеро «Я вернулся», в итальянской интерпретации немецкого фильма «Он снова здесь», где исполнил роль Бенито Муссолини.

Дубляж 
Массимо Пополицио является голосом лорда Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере, озвучивает Тома Круза в «С широко закрытыми глазами» и Лайонела Абелански в «Поезде жизни». В 1998 году он озвучивал Тима Рота в роли Дэнни Будмена Т. Д. Лемон, Брюса Уиллиса в «Армагеддоне». В 1998 году он выиграл Серебряную ленту за дублирование фильма «Гамлет» режиссера Кеннета Брана. С 2009 года он был голосом актера Кайла Лайтмана, главного героя сериала «Обмани меня».

Фильмография 
  — Парни, как все / Un ragazzo come tanti
  — Убийца / L’assassina
  — Охота за мухами / Caccia alle mosche
  — Злое сердце / Cuore cattivo
  — Выбранное сходство / Le affinità elettive
  — Криминальный роман / Romanzo criminale
  — Чёрное море / Mare nero
  — Мой брат и единственный ребёнок / Mio fratello è figlio unico
  — Изумительный / Il divo
  — Любите, что приходит, любите, что уходит / Amore che vieni, amore che vai
  — Большой сон / Il grande sogno
  — Команда Санта Клауса / La banda dei Babbi Natale
  — 20 сигарет / 20 sigarette
  — Борис / Boris
  — Прикосновения / Gli sfiorati
  — Добро пожаловать! / Benvenuto Presidente!
  — Великая красота / La grande bellezza
  — Друзья как мы / Amici come noi
  — Сказочный юноша / Il giovane favoloso
  — Богатые, бедные и поданные / Il ricco, il povero e il maggiordomoa
  — Арианна / Arianna
  — Мы сделали это / L’abbiamo fatta grossa
  — Было лето / Era d’estate
  — Я вернулся / Sono tornato

Театр 
 S. Giovanna (1983) / Cвятая Жанна
 Due commedie (1984) / Две комедии
 Torquato Tasso (1986) / Торквато Тассо
 Il gabbiano (1987) / Чайка
 Aiace (1988)
 Strano interludio (1989) / Странный интерлюдия
 La sposa di Messina (1990) / Невеста Мессины
 Gli ultimi giorni dell’umanità (1992) / Последние дни человечества
 Misura per misura (1992) / Измерение для измерения
 Aminta (1993) / Аминта
 Venezia salva (1993) / Венеция спасает
 Peer Gynt (1995) / Пер Гюнт
 Re Lear (1995) / Король Лир
 I fratelli Karamazov (2001) / Братья Карамазовы
 I due gemelli veneziani (2001) / Два венецианских близнеца
 Lolita (2002) / Лолита
 Baccanti (2002) / Вакханки
 Le rane (2002) / Лягушки
 Professor Bernhardi (2005) / Профессор Бернгарди
 Cyrano de Bergerac (2009) / Сирано де Бержерак
 Il misantropo (2010) / Мизантроп
 Blackbird (2011)
 John Gabriel Borkman (2012) / Йун Габриель Боркман
 Visita al padre (2014) / Посещение отца
 Lehman Trilogy (2015) / Трилогия Лемана
 Il prezzo (2015) / Цена
 Ragazzi di vita (2016) / Мальчики жизни

Примечания 

Актёры озвучивания Италии